Termenul „Nikeforos sau Nikephoros” se poate referi la:

 nume de familie sau prenume masculin
(), ziua onomastică la 13 martie
 Nikeforos din Antiohia, martir al religiei ortodoxe
 Nikeforos din Constantinopol, patriarh ortodox
 Nikeforos I, (Nicefor I Genikos) împărat bizantin
 Nikeforos II, (Nicefor al II-lea Focas) împărat bizantin
 Nikeforos III, (Nicefor al III-lea Botaneiates) împărat bizantin
 Nicefor Bryennus militar și istoric bizantin
 Nicefor (asociat) principe bizantin
 Nicefor Baslacius
 Nicefor Melissenus
 Nikephorus din Milet, episcop
 Hermann Nicephorus, filozof
Nichifor
 Nichifor Blemmydes
 Nichifor Ceapoiu
 Nichifor Crainic
 Nichifor Gregoras
 Sorin-Adrian Vornicu-Nichifor

Nume
Prenume masculine